María Teresa de Módena (Módena, 14 de julio de 1817 - Gorizia, 25 de marzo de 1886) fue una princesa de Módena y Reggio (actual Italia), Hungría y Bohemia, y Archiduquesa de Austria.

Biografía 

Hija de Francisco IV de Módena y María Beatriz de Cerdeña, se casó con Enrique de Francia, Conde de Chambord, pretendiente al trono de Francia como Enrique V de Francia y de Navarra casi a los treinta años. Él prefería a la hermana más joven, María Beatriz, que finalmente se desposó con Juan de Borbón y Braganza, pretendiente carlista al trono español.

No podía mantener relaciones sexuales ni dar a luz, debido a una malformación uterina, por lo que la pareja no tuvo descendencia, lo que la hizo sufrir mucho. La rama primogénita de los borbones se extinguió con su marido en 1883; ella lo siguió tres años después.

Distinciones honoríficas 
  Dama de Honor de la Orden de Teresa (Reino de Baviera).
  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austroahúngaro)

Ancestros

Referencias

Archiduquesas de Austria
Nobles de Italia del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Austria del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Casa de Austria-Este
Princesas de Módena
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de honor de la Orden de Teresa
Italianas del siglo XIX
Austríacas del siglo XIX
Húngaras del siglo XIX
Nacidos en Módena
Fallecidos en Gorizia